Григорий Льво́в:
 Львов, Григорий Васильевич (ум. 1646) — государственный деятель Русского царства. 
 Львов, Григорий Петрович (1867—?) — крестьянин, депутат II Государственной Думы от Пензенской губернии.